La 78a edició de la Copa espanyola de bàsquet masculina (anomenada oficialment: Copa del Rei de bàsquet) se celebrà a Màlaga del 6 al 9 de febrer de 2014, i tingué com a seu el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El defensor del títol fou el FC Barcelona.

El trofeu fou disputat pels vuits primers classificats a la primera volta de la Lliga ACB 2013/14: la Reial Madrid, el València Basket Club, el FC Barcelona, l'Unicaja Màlaga, l'Herbalife Gran Canària, el CAI Saragossa, la Caja Laboral i l'Iberostar Tenerife.

Resultats 

2014
Competicions de bàsquet del 2014